Blankenfelde ist der Familienname folgender Personen:
 Blankenfelde (Adelsgeschlecht), Berliner Patrizierfamilie

Blankenfelde ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Heinrich von Blankenfelde († 1532), Berliner Handelsherr und Münzmeister
 Paul von Blankenfelde († 1436), Berliner Bürgermeister
 Peter von Blankenfelde, Berliner Bürgermeister
 Thomas von Blankenfelde († 1504), Berliner Bürgermeister
 Wilhelm von Blankenfelde († 1474), Bürgermeister von Berlin 

Blankenfelde ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 das Blankenfelde-Haus, Spandauer Straße, Berlin-Mitte
 Berlin-Blankenfelde, Ortsteil von Berlin
 Blankenfelde (Blankenfelde-Mahlow), Ortsteil der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
in Polen:
 Brwice (ehemals Blankenfelde im Landkreis Königsberg (Neumark), Brandenburg), ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern
 Kłosowice (ehemals Blankenfelde im Landkreis Naugard, Pommern), ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern, heute Teil der Gemeinde Goleniów
 Klukowo (Złotów) (bis 1939 Klukowo, 1939 bis 1945 Blankenfelde im Landkreis Flatow, Pommern), ein Ort in der Woiwodschaft Großpolen

Sonstiges:
 Blankenfelder Boogieband, ein Blues-Projekt in der DDR

Siehe auch
 Großblankenfelde
 Kleinblankenfelde
 Blankenfeld